Стонтон има више значења:
 Стонтон (Илиноис)
 Стонтон (Индијана)